Bahà-ad-Din (nom)
 Baha al-Din Sam, diversos personatges
 Rafiq Baha' ad-Din Hariri, polític libanès

Notes